
Die Liste der Partien der Schachweltmeisterschaft 2021 in Dubai führt sämtliche Partien auf, die beim Wettkampf um den Weltmeistertitel im Schach zwischen dem seit 2013 amtierenden Weltmeister Magnus Carlsen (Norwegen) und dem Herausforderer Jan Nepomnjaschtschi (Russland) gespielt wurden. Die Weltmeisterschaft war über 14 Partien angesetzt, doch Carlsen gewann bereits nach elf Partien.

Wiedergabe und Kommentierung der Partien erfolgen in algebraischer Notation, wobei die tatsächlich geschehenen Züge in Fettdruck und Varianten in Normalschrift dargestellt werden. In der Tabelle wird die normale Punktewertung angenommen, also ein Punkt für einen Sieg und ein halber Punkt für ein Remis.

Nepomnjaschtschi gewann die Auslosung zur Farbe in der ersten Partie und begann die erste Partie daher mit Weiß.

1. Partie 
Nepomnjaschtschi–Carlsen ½:½
Dubai, 26. November 2021
Spanische Partie, Geschlossene Verteidigung, C88
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4 Sf6 5. 0–0 Le7 6. Te1 b5 7. Lb3 0–0 8. h3 Sa5 9. Sxe5 Sxb3 10. axb3 Lb7 11. d3 d5 12. exd5 Dxd5 13. Df3 Ld6 14. Kf1 Tfb8 15. Dxd5 Sxd5 16. Ld2 c5 17. Sf3 Td8 18. Sc3 Sb4 19. Tec1 Tac8 20. Se2 Sc6 21. Le3 Se7 22. Lf4 Lxf3 23. gxf3 Lxf4 24. Sxf4 Tc6 25. Te1 Sf5 26. c3 Sh4 27. Te3 Kf8 28. Sg2 Sf5 29. Te5 g6 30. Se1 Sg7 31. Te4 f5 32. Te3 Se6 33. Sg2 b4 34. Ke2 Tb8 35. Kd2 bxc3+ 36. bxc3 Txb3 37. Kc2 Tb7 38. h4 Kf7 39. Tee1 Kf6 40. Se3 Td7 41. Sc4 Te7 42. Se5 Td6 43. Sc4 Tc6 44. Se5 Td6 45. Sc4 ½:½

Die beiden Kontrahenten wählten die Geschlossene Verteidigung der Spanischen Eröffnung. Erstmals in Partien zwischen den beiden spielte Nepomnjaschtschi den Normalzug 6. Te1. Mit 8. h3 ging er dem Marshall-Gambit aus dem Weg, das nach 8. c3 d5 entstehen kann. Carlsen opferte sofort auf anderem Wege einen Bauern, nämlich 8. … Sa5 9. Sxe5 Sxb3 10. axb3. Er erhielt für den Bauern das Läuferpaar, Raumvorteil und nach dem Damentausch ein Endspiel mit anhaltender Initiative, aber keinen echten Vorteil. Nepomnjaschtschi verlor in weiterer Folge seinen Mehrbauern, hielt die Stellung aber im Gleichgewicht. Im 45. Zug endete die Partie mit Remis durch Stellungswiederholung.

2. Partie 
Carlsen–Nepomnjaschtschi ½:½
Dubai, 27. November 2021
Katalanische Eröffnung, Geschlossene Variante
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5 4. g3 Le7 5. Lg2 0–0 6. 0–0 dxc4 7. Dc2 b5 8. Se5 c6 9. a4 Sd5 10. Sc3 f6 11. Sf3 Dd7 12. e4 Sb4 13. De2 Sd3 14. e5 Lb7 15. exf6 Lxf6 16. Se4 Sa6 17. Se5 Lxe5 18. dxe5 Sac5 19. Sd6 Sb3 20. Tb1 Sbxc1 21. Tbxc1 Sxc1 22. Txc1 Tab8 23. Td1 La8 24. Le4 c3 25. Dc2 g6 26. bxc3 bxa4 27. Dxa4 Tfd8 28. Ta1 c5 29. Dc4 Lxe4 30. Sxe4 Kh8 31. Sd6 Tb6 32. Dxc5 Tdb8 33. Kg2 a6 34. Kh3 Tc6 35. Dd4 Kg8 36. c4 Dc7 37. Dg4 Txd6 38. exd6 Dxd6 39. c5 Dxc5 40. Dxe6+ Kg7 41. Txa6 Tf8 42. f4 Df5+ 43. Dxf5 Txf5 44. Ta7+ Kg8 45. Kg4 Tb5 46. Te7 Ta5 47. Te5 Ta7 48. h4 Kg7 49. h5 Kh6 50. Kh4 Ta1 51. g4 Th1+ 52. Kg3 gxh5 53. Te6+ Kg7 54. g5 Tg1+ 55. Kf2 Ta1 56. Th6 Ta4 57. Kf3 Ta3+ 58. Kf2 Ta4 ½:½

In der zweiten Partie lieferten sich die Kontrahenten einen harten Kampf. Wie üblich in der Katalanischen Eröffnung eroberte Nepomnjaschtschi mit Schwarz einen weißen Bauern durch 6. … dxc4, zudem setzte er im 13. Zug einen starken Springer auf d3 fest. Bei der verfrühten Abwicklung 17. Se5?! Lxe5 18. dxe5 übersah Carlsen den starken Zug 18. … Sac5!. Dadurch sah er sich veranlasst, mit 19. Sd6! einen ewigen Springer zu etablieren und dafür die Qualität zu opfern. Kommentator Karsten Müller bezeichnete die für kurze Zeit gleichzeitig am Brett stehenden Sd3 und Sd6 als „Monsterkraken“. Trotz Königsangriffs von Carlsen hatte Nepomnjaschtschi in der Folge Vorteil, vergab ihn jedoch durch Ungenauigkeiten im 24. und 26. Zug. Letztlich wickelten die Spieler in ein Turmendspiel ab, das trotz eines Mehrbauern für Carlsen ein klares Remis war.

3. Partie 
Nepomnjaschtschi–Carlsen ½:½
Dubai, 28. November 2021
Spanische Partie, Geschlossene Verteidigung, C88
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4 Sf6 5. 0–0 Le7 6. Te1 b5 7. Lb3 0–0 8. a4 Lb7 9. d3 d6 10. Sbd2 Te8 11. Sf1 h6 12. Ld2 Lf8 13. Se3 Se7 14. c4 bxc4 15. Sxc4 Sc6 16. Tc1 a5 17. Lc3 Lc8 18. d4 exd4 19. Sxd4 Sxd4 20. Dxd4 Le6 21. h3 c6 22. Lc2 d5 23. e5 dxc4 24. Dxd8 Texd8 25. exf6 Lb4 26. fxg7 Lxc3 27. bxc3 Kxg7 28. Kf1 Tab8 29. Tb1 Kf6 30. Txb8 Txb8 31. Tb1 Txb1+ 32. Lxb1 Ke5 33. Ke2 f5 34. Lc2 f4 35. Lb1 c5 36. Lc2 Ld7 37. f3 Kf6 38. h4 Ke5 39. Kf2 Kf6 40. Ke2 Ke5 41. Kf2 ½:½

Im Vergleich zur umkämpften zweiten Partie verlief die dritte Partie ruhig und ausgeglichen. Wie in der ersten Partie eröffneten die Kontrahenten mit der Spanischen Eröffnung, und wiederum wich Nepomnjaschtschi dem Marschall-Angriff aus, diesmal mit 8. a4. Nach genauem Spiel beider Seiten wickelten die Spieler im 32. Zug in ein remisträchtiges Läuferendspiel ab, das sie gemäß den Matchregeln bis nach dem 40. Zug fortsetzten. Laut einer Messung durch Lichess war die Partie die akkurateste der Geschichte der Schachweltmeisterschaften, gemessen an den aufsummierten Bruchteilen von Bauerneinheiten, die die Spieler laut Computeranalyse bei den Zügen vergeben hatten.

4. Partie 
Carlsen–Nepomnjaschtschi ½:½
Dubai, 30. November 2021
Russische Verteidigung (Staunton-Variante)
1. e4 e5 2. Sf3 Sf6 3. Sxe5 d6 4. Sf3 Sxe4 5. d4 d5 6. Ld3 Ld6 7. 0–0 0–0 8. c4 c6 9. Te1 Lf5 10. Db3 Dd7 11. Sc3 Sxc3 12. Lxf5 Dxf5 13. bxc3 b6 14. cxd5 cxd5 15. Db5 Dd7 16. a4 Dxb5 17. axb5 a5 18. Sh4 g6 19. g4 Sd7 20. Sg2 Tfc8 21. Lf4 Lxf4 22. Sxf4 Txc3 23. Sxd5 Td3 24. Te7 Sf8 25. Sf6+ Kg7 26. Se8+ Kg8 27. d5 a4 28. Sf6+ Kg7 29. g5 a3 30. Se8+ Kg8 31. Sf6+ Kg7 32. Se8+ Kg8 33. Sf6+ ½:½

In der an seinem 31. Geburtstag ausgetragenen vierten Partie wechselte Carlsen auf den Eröffnungszug 1. e4, auf den Nepomnjaschtschi meist die Französische Verteidigung oder die Najdorf-Variante der Sizilianischen Verteidigung spielt. Diesmal entschied er sich jedoch für die Russische Verteidigung. Die Partie verlief bis nach dem Damentausch nach theoretischen Vorbildern. Mit der Neuerung 18. Sh4 ließ Carlsen zu, dass Nepomnjaschtschi einen gedeckten Freibauern auf a5 erhielt, um in weiterer Folge selbst einen Freibauern auf der d-Linie zu erhalten. Nepomnjaschtschi verteidigte sich präzise gegen Carlsens Initiative, beide Spieler liefen mit ihren Freibauern. Carlsen verzichtete schließlich auf weitere Gewinnversuche und beendete die Partie mit Remis durch Dauerschach.

5. Partie 
Nepomnjaschtschi–Carlsen ½:½
Dubai, 1. Dezember 2021
Spanische Partie, Geschlossene Verteidigung, C88
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4 Sf6 5. 0–0 Le7 6. Te1 b5 7. Lb3 0–0 8. a4 Tb8 9. axb5 axb5 10. h3 d6 11. c3 b4 12. d3 bxc3 13. bxc3 d5 14. Sbd2 dxe4 15. dxe4 Ld6 16. Dc2 h6 17. Sf1 Se7 18. Sg3 Sg6 19. Le3 De8 20. Ted1 Le6 21. La4 Ld7 22. Sd2 Lxa4 23. Dxa4 Dxa4 24. Txa4 Ta8 25. Tda1 Txa4 26. Txa4 Tb8 27. Ta6 Se8 28. Kf1 Sf8 29. Sf5 Se6 30. Sc4 Td8 31. f3 f6 32. g4 Kf7 33. h4 Lf8 34. Ke2 Sd6 35. Scxd6+ Lxd6 36. h5 Lf8 37. Ta5 Ke8 38. Td5 Ta8 39. Td1 Ta2+ 40. Td2 Ta1 41. Td1 Ta2+ 42. Td2 Ta1 43. Td1 ½:½

In der fünften Partie wählte Carlsen erneut die Geschlossene Variante der Spanischen Eröffnung. Erstmals ging Nepomnjaschtschi als klarer Sieger aus dem Eröffnungsduell hervor und spielte auf Gewinn. Trotz ruhigem Manöverkampf in vielfach symmetrischer Stellungsstruktur hatte Nepomnjaschtschi die Initiative und hätte nach Meinung der Kommentatoren beispielsweise mit 20. c4! oder auch später mit 29. h4 starken Druck aufbauen können. Am Ende stand ein Endspiel mit Raumvorteil für Nepomnjaschtschi, der aber nicht zum Sieg verwertbar war. Carlsen erreichte ein Remis durch Stellungswiederholung. Dementsprechend waren beide Spieler mit dem Verlauf nicht zufrieden.

6. Partie 

Carlsen–Nepomnjaschtschi 1:0
Dubai, 3. Dezember 2021
Damenbauernspiel (Pseudo-Katalanische Eröffnung)
1. d4 Sf6 2. Sf3 d5 3. g3 e6 4. Lg2 Le7 5. 0–0 0–0 6. b3 c5 7. dxc5 Lxc5 8. c4 dxc4 9. Dc2 De7 10. Sbd2 Sc6 11. Sxc4 b5 12. Sce5 Sb4 13. Db2 Lb7 14. a3 Sc6 15. Sd3 Lb6 16. Lg5 Tfd8 17. Lxf6 gxf6 18. Tac1 Sd4 19. Sxd4 Lxd4 20. Da2 Lxg2 21. Kxg2 Db7+ 22. Kg1 De4 23. Dc2 a5 24. Tfd1 Kg7 25. Td2 Tac8 26. Dxc8 Txc8 27. Txc8 Dd5 28. b4 a4 29. e3 Le5 30. h4 h5 31. Kh2 Lb2 32. Tc5 Dd6 33. Td1 Lxa3 34. Txb5 Dd7 35. Tc5 e5 36. Tc2 Dd5 37. Tdd2 Db3 38. Ta2 e4 39. Sc5 Dxb4 40. Sxe4 Db3 41. Tac2 Lf8 42. Sc5 Db5 43. Sd3 a3 44. Sf4 Da5 45. Ta2 Lb4 46. Td3 Kh6 47. Td1 Da4 48. Tda1 Ld6 49. Kg1 Db3 50. Se2 Dd3 51. Sd4 Kh7 52. Kh2 De4 53. Txa3 Dxh4+ 54. Kg1 De4 55. Ta4 Le5 56. Se2 Dc2 57. T1a2 Db3 58. Kg2 Dd5+ 59. f3 Dd1 60. f4 Lc7 61. Kf2 Lb6 62. Ta1 Db3 63. Te4 Kg7 64. Te8 f5 65. Taa8 Db4 66. Tac8 La5 67. Tc1 Lb6 68. Te5 Db3 69. Te8 Dd5 70. Tcc8 Dh1 71. Tc1 Dd5 72. Tb1 La7 73. Te7 Lc5 74. Te5 Dd3 75. Tb7 Dc2 76. Tb5 La7 77. Ta5 Lb6 78. Tab5 La7 79. Txf5 Dd3 80. Txf7+ Kxf7 81. Tb7+ Kg6 82. Txa7 Dd5 83. Ta6+ Kh7 84. Ta1 Kg6 85. Sd4 Db7 86. Ta2 Dh1 87. Ta6+ Kf7 88. Sf3 Db1 89. Td6 Kg7 90. Td5 Da2+ 91. Td2 Db1 92. Te2 Db6 93. Tc2 Db1 94. Sd4 Dh1 95. Tc7+ Kf6 96. Tc6+ Kf7 97. Sf3 Db1 98. Sg5+ Kg7 99. Se6+ Kf7 100. Sd4 Dh1 101. Tc7+ Kf6 102. Sf3 Db1 103. Td7 Db2+ 104. Td2 Db1 105. Sg1 Db4 106. Td1 Db3 107. Td6+ Kg7 108. Td4 Db2+ 109. Se2 Db1 110. e4 Dh1 111. Td7+ Kg8 112. Td4 Dh2+ 113. Ke3 h4 114. gxh4 Dh3+ 115. Kd2 Dxh4 116. Td3 Kf8 117. Tf3 Dd8+ 118. Ke3 Da5 119. Kf2 Da7+ 120. Te3 Dd7 121. Sg3 Dd2+ 122. Kf3 Dd1+ 123. Te2 Db3+ 124. Kg2 Db7 125. Td2 Db3 126. Td5 Ke7 127. Te5+ Kf7 128. Tf5+ Ke8 129. e5 Da2+ 130. Kh3 De6 131. Kh4 Dh6+ 132. Sh5 Dh7 133. e6 Dg6 134. Tf7 Kd8 135. f5 Dg1 136. Sg7 1:0

Carlsen wählte eine unkonventionelle Variante des Damenbauernspiels, die der Katalanischen Eröffnung ähnelte, jedoch auf ein frühes c2–c4 verzichtete und so nicht riskierte, dass Schwarz nach d5xc4 den Bauern lange festhält wie in der zweiten Partie. Nach einem von Nepomnjaschtschi abgelehnten Bauernopfer Carlsens entstand zunächst eine recht symmetrische Mittelspielstellung, in der jedoch eher Nepomnjaschtschi die Initiative hatte. Carlsen tauschte einen Läufer für einen Springer, wodurch sich die schwarze Bauernstruktur am Königsflügel verschlechterte. Dann gab er im 26. Zug die Dame für die beiden schwarzen Türme. In der folgenden Zeitnotphase ließen beide Spieler größere Gewinnchancen aus. Nach der Zeitkontrolle erwiesen sich die weißen Türme als flexibler und gefährlicher im Vergleich zur schwarzen Dame im so entstandenen Endspiel. Carlsen gewann einen Bauern und opferte die Qualität für einen zweiten Bauern. Am Ende spielte er mit Turm, Springer und zwei Mehrbauern gegen die Dame von Nepomnjaschtschi. Bei perfektem Spiel hätte Nepomnjaschtschi Remis halten können (wie in Endspieldatenbanken nachweisbar), schaffte es aber nicht, immer die besten Verteidigungszüge zu finden. Dennoch war es für Carlsen recht mühsam, die Stellung in seinem Sinne weiterzuentwickeln. Zwischenzeitlich verliefen 28 aufeinanderfolgende Züge ohne Schlagen und ohne Bauernzug, bevor er den nächsten Bauern vorrücken konnte. Nach 136 Zügen und 7:47 Stunden Spielzeit gab Nepomnjaschtschi die Partie schließlich 17 Minuten nach Mitternacht auf.

Die sechste Partie war damit die längste Partie in der bisherigen Geschichte der Schachweltmeisterschaften. Zuvor hielt den Rekord die fünfte Partie der Schachweltmeisterschaft 1978 zwischen Viktor Kortschnoi und Anatoli Karpow, die nach 124 Zügen remis endete. In der bis dahin längsten entschiedenen Partie einer Weltmeisterschaft, der 16. Partie der Schachweltmeisterschaft 1990, gewann Garri Kasparow gegen Karpow in 102 Zügen.

7. Partie 
Nepomnjaschtschi–Carlsen ½:½
Dubai, 4. Dezember 2021
Spanische Partie, Geschlossene Verteidigung, C88
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4 Sf6 5. 0–0 Le7 6. Te1 b5 7. Lb3 0–0 8. a4 Tb8 9. axb5 axb5 10. h3 d6 11. d3 h6 12. Sc3 Te8 13. Sd5 Lf8 14. Sxf6+ Dxf6 15. c3 Se7 16. Le3 Le6 17. d4 exd4 18. cxd4 Lxb3 19. Dxb3 Sg6 20. Tec1 c5 21. e5 Df5 22. dxc5 dxc5 23. Lxc5 Lxc5 24. Txc5 Sxe5 25. Sxe5 Txe5 26. Txe5 Dxe5 27. Dc3 Dxc3 28. bxc3 Tc8 29. Ta5 Txc3 30. Txb5 Tc1+ 31. Kh2 Tc3 32. h4 g6 33. g3 h5 34. Kg2 Kg7 35. Ta5 Kf6 36. Tb5 Kg7 37. Ta5 Kf6 38. Tb5 Kg7 39. Ta5 Kf6 40. Ta6+ Kg7 41. Ta7 ½:½

Nach dem aufreibenden Kampf am Vortag und weniger Schlaf als üblich war auch Nepomnjaschtschi mit Weiß mit einem schnellen Remis zufrieden. Nach spätestens 30 Zügen war eine unergiebige Remisstellung erreicht. Dennoch mussten die Spieler nach dem Reglement noch bis zum 41. Zug weiterspielen, bevor einer der beiden das Remisangebot aussprechen durfte. Nepomnjaschtschi kritisierte den Umstand, dass die 7-Stunden-Zeitkontrolle verbunden mit dem späten Start zu Partien bis nach Mitternacht führen können.

8. Partie 
Carlsen–Nepomnjaschtschi 1:0
Dubai, 5. Dezember 2021
Russische Verteidigung (Moderner Angriff)
1. e4 e5 2. Sf3 Sf6 3. d4 Sxe4 4. Ld3 d5 5. Sxe5 Sd7 6. Sxd7 Lxd7 7. Sd2 Sxd2 8. Lxd2 Ld6 9. 0–0 h5 10. De1+ Kf8 11. Lb4 De7 12. Lxd6 Dxd6 13. Dd2 Te8 14. Tae1 Th6 15. Dg5 c6 16. Txe8+ Lxe8 17. Te1 Df6 18. De3 Ld7 19. h3 h4 20. c4 dxc4 21. Lxc4 b5 22. Da3+ Kg8 23. Dxa7 Dd8 24. Lb3 Td6 25. Te4 Le6 26. Lxe6 Txe6 27. Txe6 fxe6 28. Dc5 Da5 29. Dxc6 De1+ 30. Kh2 Dxf2 31. Dxe6+ Kh7 32. De4+ Kg8 33. b3 Dxa2 34. De8+ Kh7 35. Dxb5 Df2 36. De5 Db2 37. De4+ Kg8 38. Dd3 Df2 39. Dc3 Df4+ 40. Kg1 Kh7 41. Dd3+ g6 42. Dd1 De3+ 43. Kh1 g5 44. d5 g4 45. hxg4 h3 46. Df3 1:0

Wie bereits in der 4. Partie kam erneut die Russische Verteidigung auf das Brett, jedoch in einer anderen Variante. Nepomnjaschtschi wich mit 9. … h5!? von bekannten Pfaden ab, konnte Carlsen damit jedoch nicht unter Druck setzen. Wahrscheinlich wurde die Partie durch den Zug 21. … b5? entschieden, der in der anschließenden Pressekonferenz von beiden Spielern als „blunder“ (englisch für „Patzer“) bezeichnet wurde. Schwarz wollte das Schach 22. Da3+ mit der Dame blockieren, weil er glaubte, dass Weiß den Bauern auf a7 nicht schlagen könne, da der weiße Läufer auf c4 hinge. Dies war jedoch ein Trugschluss, denn Weiß hätte nach 22. Da3+ Dd6 23. Dxa7 bxc4 24. Da8+! matt setzen können. So verlor Schwarz den Bauern auf a7 und damit auch den Zugriff auf die Partie.

9. Partie 
Nepomnjaschtschi–Carlsen 0:1
Dubai, 7. Dezember 2021
Englische Eröffnung (Agincourt-Variante)
1. c4 e6 2. g3 d5 3. Lg2 d4 4. Sf3 Sc6 5. 0–0 Lc5 6. d3 Sf6 7. Sbd2 a5 8. Sb3 Le7 9. e3 dxe3 10. Lxe3 Sg4 11. Lc5 0–0 12. d4 a4 13. Lxe7 Dxe7 14. Sc5 a3 15. bxa3 Td8 16. Sb3 Sf6 17. Te1 Dxa3 18. De2 h6 19. h4 Ld7 20. Se5 Le8 21. De3 Db4 22. Teb1 Sxe5 23. dxe5 Sg4 24. De1 Dxe1+ 25. Txe1 h5 26. Lxb7 Ta4 27. c5 c6 28. f3 Sh6 29. Te4 Ta7 30. Tb4 Tb8 31. a4 Taxb7 32. Tb6 Txb6 33. cxb6 Txb6 34. Sc5 Sf5 35. a5 Tb8 36. a6 Sxg3 37. Sa4 c5 38. a7 Td8 39. Sxc5 Ta8 0:1

Nach einer vergleichsweise seltenen Eröffnung konnte Nepomnjaschtschi Carlsen mit 24. De1! und praktisch erzwungenem Damentausch überraschen und gewann dadurch einen Bauern, auch wenn die Position in der Remisbreite blieb. Doch mit einem groben Fehler schon im nächsten Zug ließ Nepomnjaschtschi die Einsperrung seines Läufers zu, der bald verloren ging. Danach war er chancenlos, auch wenn Carlsen noch den vorrückenden a-Bauern im Auge behalten musste.

10. Partie 
Carlsen–Nepomnjaschtschi ½:½
Dubai, 8. Dezember 2021
Russische Verteidigung (Karklins-Martinovsky-Variante)
1. e4 e5 2. Sf3 Sf6 3. Sxe5 d6 4. Sd3 Sxe4 5. De2 De7 6. Sf4 Sf6 7. d4 Sc6 8. c3 d5 9. Sd2 Sd8 10. Sf3 Dxe2+ 11. Lxe2 Ld6 12. 0–0 0–0 13. Ld3 Te8 14. Te1 Txe1+ 15. Sxe1 Se6 16. Sxe6 Lxe6 17. g3 g6 18. Sg2 Te8 19. f3 Sh5 20. Kf2 c6 21. g4 Sg7 22. Lf4 Lxf4 23. Sxf4 g5 24. Se2 f5 25. h3 Kf7 26. Th1 h6 27. f4 fxg4 28. hxg4 Lxg4 29. Txh6 Lf5 30. Lxf5 Sxf5 31. Th7+ Sg7 32. fxg5 Kg6 33. Th3 Kxg5 34. Tg3+ Kf6 35. Tf3+ Ke7 36. Sf4 Kd6 37. Sg6 Te6 38. Se5 Se8 39. Tf7 Tf6+ 40. Txf6+ Sxf6 41. Ke3 ½:½

Obwohl viele Kommentatoren und auch Carlsen selbst bei Nepomnjaschtschi einen Wechsel der Eröffnungswahl erwartet hatten, spielte er wieder Russisch. Carlsen wich mit 4. Sd3 in eine seltene Variante aus, die er allerdings auch schon in der 6. Partie der Schachweltmeisterschaft 2018 gegen Fabiano Caruana gespielt hatte. Am Ende waren beide Spieler mit dem nach Spielzeit bislang schnellsten Remis des Wettkampfes zufrieden, das Carlsen der Titelverteidigung näher brachte und Nepomnjaschtschi eine dritte Niederlage in Folge ersparte.

11. Partie 
Nepomnjaschtschi–Carlsen 0:1
Dubai, 10. Dezember 2021
Italienische Partie (Giuoco Pianissimo)
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lc4 Sf6 4. d3 Lc5 5. c3 d6 6. 0–0 a5 7. Te1 La7 8. Sa3 h6 9. Sc2 0–0 10. Le3 Lxe3 11. Sxe3 Te8 12. a4 Le6 13. Lxe6 Txe6 14. Db3 b6 15. Tad1 Se7 16. h3 Dd7 17. Sh2 Td8 18. Shg4 Sxg4 19. hxg4 d5 20. d4 exd4 21. exd5 Te4 22. Dc2 Tf4 23. g3 dxe3 24. gxf4 Dxg4+ 25. Kf1 Dh3+ 26. Kg1 Sf5 27. d6 Sh4 28. fxe3 Dg3+ 29. Kf1 Sf3 30. Df2 Dh3+ 31. Dg2 Dxg2+ 32. Kxg2 Sxe1+ 33. Txe1 Txd6 34. Kf3 Td2 35. Tb1 g6 36. b4 axb4 37. Txb4 Ta2 38. Ke4 h5 39. Kd5 Tc2 40. Tb3 h4 41. Kc6 h3 42. Kxc7 h2 43. Tb1 Txc3+ 44. Kxb6 Tb3+ 45. Txb3 h1D 46. a5 De4 47. Ka7 De7+ 48. Ka8 Kg7 49. Tb6 Dc5 0:1

Nach der erstmals in diesem Match gespielten Italienischen Eröffnung unterlief Nepomnjaschtschi wiederum ein grober Fehler in ausgeglichener Stellung. Nach dem 22. Zug von Schwarz war der weiße Springer angegriffen (siehe Diagramm). Statt jedoch den Bauern mit Txd4 einfach zu schlagen, griff Nepomnjaschtschi seinerseits den schwarzen Turm mit 23. g3? an. Carlsen opferte mit 23. … dxe3 24. gxf4 Dxg4+ die Qualität für einen Bauern und erhielt einen starken Angriff auf den weißen König. Zwar konnte Carlsen diesen nicht mit einem Matt krönen. Es gelang ihm aber, das Material mehr als zurückzugewinnen und in ein gewonnenes Turmendspiel überzuleiten. Nachdem Carlsen einen Bauern in eine Dame umgewandelt hatte und auch die letzten Hoffnungen von Weiß im Keim erstickt hatte, gab Nepomnjaschtschi die Partie auf.

Damit hatte Carlsen 7½ Punkte erreicht. Da dieser Punktestand uneinholbar war, hatte er seinen Titel erfolgreich verteidigt. Die verbleibenden Partien 12 bis 14 wurden nicht mehr ausgespielt.

Weblinks 
 Carlsen–Nepomniachtchi World Championship Match (2021) – alle Partien bei chessgames.com
 FIDE Schach-WM 2021: Carlsen gegen Nepomniachtchi – alle Partien bei chess.com

Einzelnachweise 

2021
Schachpartie
Liste (Schach)
Schach 2021